Stora Björktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Björktjärnen (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Stora Björktjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (9,68 ha)

Se även
Björktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn